Tisztviselőtelep, Budapest
Tisztviselőtelep, Dorog
Tisztviselőtelep, Kaposvár
Tisztviselőtelep, Kolozsvár
Tisztviselőtelep, Marosvásárhely
Tisztviselőtelep, Érd